Habash () ist der Familienname folgender Personen:

 George Habasch (1926–2008), palästinensischer Politiker
 Mohammad Habash (* 1962), syrischer Islamgelehrter
 Sakher Habash (1939–2009), palästinensischer Politiker
 Shady Habash (1995–2020), ägyptischer Filmemacher
 Yousif Benham Habash (* 1951), syrisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Habasch